Besaya puede referirse a:

 Río Besaya: Río de Cantabria (España).
 Comarca del Besaya: Una de las comarcas de Cantabria (España).
 Ruta del Besaya (Camino de Santiago del Norte).
 Parque natural del Saja-Besaya.